Спайдер (від  - павук, або ):
 Спайдер - Пошуковий робот
 Спайдер - пристрій, утримувач труб
  Спайдер (, ) - тип двомісного відкритого кузова автомобіля, як правило спортивного; цей термін використовується в Європі, а в Америці такі автомобілі називають «родстер»;
 Porsche 550 Spyder - вдалий спортивно-гоночний автомобіль 1950-х років;
 «Спайдер» - місячний модуль космічного корабля Аполлон-9;
  SPYDER - ізраїльський зенітно-ракетний комплекс;
 Спайдер-рест (різновиди: рест, рест лебедина шийка) - спеціальне пристосування в більярді, на яке ставиться  кий, якщо гра з руки скрутна або неможлива;
  Спайдер - група сортів  роду Лілійник з  пелюстками, що мають співвідношення довжини до ширини 4: 1 або більше;
 Спайдер-В - серія  швидкомонтованих будівель павільйонного типу на основі стандартних компонентів з  оцинкованих холодногнутих Σ- і С-видних профілів.

Див. Також 
  Павук
  Спайдермен